Рут Бейтиа Вила (; род. 1 апреля 1979 года в Сантандере, Испания) — испанская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка (2016), трёхкратная чемпионка Европы (2012, 2014, 2016), двукратная призёрка чемпионатов мира. Обладательница рекордов Испании в залах (2,01 м) и на открытых стадионах (2,02 м).

В 2016 году стала лучшей легкоатлеткой года в Европе среди женщин. (премия Европейской легкоатлетической ассоциации Golden Tracks)

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 sports-reference

Прыгуны в высоту Испании
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Испании
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике